Filip Klikovać (Kotor, 1989. február 7. –) világbajnoki ezüstérmes (2013) montenegrói válogatott vízilabdázó, a Posillipo Napoli centere.

Források 
 Filip Klikovać

Montenegrói vízilabdázók
1989-ben született személyek
Élő személyek
Montenegrói olimpikonok
Nagyon rövid sportcikkek